La saison 2010-2011 du championnat du Danemark de football est la  du championnat de première division au Danemark. Les 12 meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la Superligaen, où ils s'affrontent trois fois, sur 33 journées. À l'issue du championnat, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de 1.division.

Les quatre premières places de ce championnat sont qualificatives pour les compétitions européennes que sont la Ligue des Champions et la Ligue Europa. La dernière place est attribuée au vainqueur de la coupe nationale.

Århus et Herfølge Boldklub Køge quittent la division et seront remplacées par Horsens, champion de 1. division la saison précédente et Lyngby.

Les douze clubs participants

Compétition

Règlement 
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut trois points, le match nul un. La défaite ne rapporte aucun point.

Critères de départage :
 plus grande « différence de buts générale » ;
 plus grand nombre de buts marqués.

Classement

Matchs

de saison (Matchs 1 à 11) 
Chaque équipe joue un match face à chaque autre équipe.

de saison (Matchs 12 à 33) 
Chaque équipe joue deux matchs face à chaque autre équipe.

Classement des buteurs 
Mise à jour le 16 mai 2011

26 buts
 Dame N'Doye (FC Copenhague)

16 buts
 César Santin (FC Copenhague)

14 buts
 Peter Utaka (Odense Boldklub)

12 buts
 Kim Aabech (Lyngby Boldklub)
 Hans Henrik Andreasen (Odense Boldklub)

11 buts
 Michael Krohn-Dehli (Brøndby IF)

Changements d'entraîneurs

Bilan

Références 

Championnat du Danemark de football
Danemark
Sport au Danemark en 2010
Sport au Danemark en 2011